Mead kan syfta på:

 Mead (krater), en krater på Venus
 Lake Mead, en sjö i Coloradofloden

Personer 
 Courtland Mead, amerikansk skådespelare
 George Herbert Mead, amerikansk filosof och sociolog
 James M. Mead, amerikansk politiker
 John A. Mead, amerikansk politiker
 Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog
 Matt Mead, amerikansk politiker